Крис Джеймс:

 Джеймс, Крис (род. 1962) — американский бейсболист.
 Джеймс, Крис (род. 1987) — новозеландский и английский футболист.